Глобочник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Глобочник, Одило (1904—1945) — государственный и политический деятель нацистской Германии австрийского происхождения, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции.
 Глобочник, Томас (род. 1972) — словенский биатлонист.